Келехса́ев — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Келехсаев, Владимир Ильич (род. 1958) — главный федеральный инспектор по Республике Северная Осетия-Алания в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, полковник КГБ СССР.
 Келехсаев, Владимир Степанович (род. 1968) — депутат Парламента Республики Южная Осетия, полковник Вооружённых сил Южной Осетии.
 Келехсаев, Магрез Ильич (род. 1940) — советский и российский театральный художник, сценограф, педагог. Народный художник России (2008).
 Келехсаев, Рустем Казбекович (род. 1969) — российский борец вольного стиля, двукратный чемпион Европы (1993, 1994).